SGE peut faire référence à :
 Sportgemeinde Eintracht, un surnom du club omnisports allemand Eintracht Francfort,
 Siegen en Westphalie, en Allemagne, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Société générale d'entreprises, une société ayant donné naissance au groupe VINCI,
 Système de gestion d’entrepôt, ou WMS (Warehouse Management System) en anglais,
 Système de gestion d'exceptions, en informatique,
 Sun Grid Engine, en informatique, un outil de grille de calcul.
 Système de gestion des échanges, un portail internet mis en place par ENEDIS qui permet l'échange entre les fournisseurs d'électricité et le distributeur en France Enedis
Sge est une abréviation, qui signifie :
 Sagitta, Sagittae, le nom latin et son génitif de la constellation de la Flèche (parfois improprement abrégée en Sga)

Abréviation